Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Robin Montgomery ha battuto Urszula Radwańska con il punteggio di 7-66, 7-5.

Teste di serie 

  Danielle Lao (primo turno)
  Eudice Chong (semifinale)
  Karman Thandi (secondo turno)
  Sophie Chang (primo turno)

  Robin Montgomery (campione) 
  Francesca Di Lorenzo (secondo turno) 
  Jamie Loeb (semifinale) 
  Catherine Harrison (primo turno)

Qualificati 

  Elysia Bolton (primo turno)
  Teah Chavez (primo turno)
  Carmen Corley (primo turno)

  Ana Grubor (primo turno) 
  Martyna Ostrzygalo (secondo turno) 
  Johanne Svendsen (quarti di finale)

Wildcard 

  Kayla Cross (primo turno)
  Mia Kupres (secondo turno)

<li>  Alexia Jacobs (primo turno)
  Layne Sleeth (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Calgary Challenger 2022